Lemon Sisters ist die Bezeichnung für:
 Lemon Sisters (Band), deutsche Band mit Anja Lehmann
 Lemon Sisters (Film), US-amerikanischer Film von Joyce Chopra aus dem Jahr 1990